Release (Pearl Jam), een lied van de Amerikaanse rockband Pearl Jam
 Release (Pet Shop Boys), een lied van het Britse muzikantenduo Pet Shop Boys
 Release (Sister Hazel), een verzamelalbum van de Amerikaanse groep Sister Hazel uit 2009

In softwareontwikkeling:
 Stabiele versie
 Release candidate, een kandidaat voor de stabiele versie
 Release to manufacture, een fabrikantenversie voorafgaand op de stabiele versie